Чарльз Корнелиус (, 27 октября 1945) — индийский хоккеист (хоккей на траве), вратарь, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1972 года.

Биография 
Чарльз Корнелиус родился 27 октября 1945 года.

Учился в школе в Патханкоте, занимался лёгкой атлетикой, футболом и боксом. Начал играть в хоккей на траве по совету учителя физкультуры.

Первоначально играл в поле на правом краю, но по инициативе тренера сборной Индии Удхама Сингха переквалифицировался во вратари, поскольку голкиперами сборной Индии прежде были выходцы с юга Индии, откуда был родом и Корнелиус.

Играл в хоккей на траве за пограничные силы.

В 1972 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мюнхене и завоевал бронзовую медаль. Играл на позиции вратаря, провёл 2 матча, пропустил 3 мяча (два от сборной Пакистана, один — от Нидерландов).

В 1971 году выиграл бронзу в Барселоне, в 1973 году — серебро в Амстелвене.

В 1974 году был вынужден завершить карьеру после травмы левого колена, полученной за два дня до отъезда в Тегеран на летние Азиатские игры. В Патиале ему оказали некачественную медицинскую помощь, сделав инъекцию гидрокортизона нестерильной иглой. В результате небольшая травма едва не привела к ампутации ноги. Корнелиуса отправили на лечение в Великобританию, где ногу спасли, но коленный сустав вышел из строя.

По словам Чарльза, в 1974 году ему собирались вручить премию «Арджуна», однако после травмы этого делать не стали.

По окончании игровой карьеры стал тренером. В 1977 году возглавил сборную Пенджаба. В 1980 году стал тренером и селекционером Индийской федерации хоккея, тренировал молодёжную и мужскую сборные Индии. Более 15 лет отвечал в Мадрасе за южные штаты в рамках сотрудничества Национального института спорта со спортивными советами. Работал администратором летних Азиатских игр 1982 года и других международных турниров, проводившихся в Индии. В 2001 году ушёл на пенсию.

Семья 
Сын Корнелиуса Чарльза Арун занимался теннисом, впоследствии стал инженером.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1972 года
Тренеры Индии